Bogor est, en Indonésie :
La ville de Bogor dans la province de Java occidental;
Le kabupaten de Bogor qui entoure la ville.